Bubble est le mot anglais équivalent au français .

Bubble ou Bubbles peut désigner :
 Bubble, un langage de programmation visuel ;
 Bubble, un film américain réalisé par Steven Soderbergh ;
 Bubbles, un jeu vidéo d'arcade ;
 Bubbles, le chimpanzé de compagnie de Michael Jackson ;
 Bubble, un film d'animation japonais de 2022 produit par Wit Studio.
 The Bubble, titre original de La Bulle, film américain sorti en 2022

Voir aussi 
 Bubble Bobble, un jeu vidéo de plate-forme
 Bubble Ghost, un jeu vidéo de plate-forme
 Frozen Bubble, un jeu vidéo de puzzle libre
 Bubble Gum, le second roman de Lolita Pille publié en 2004
 bubble and squeak, un plat anglais traditionnel
 Bubble and Squeak, un jeu vidéo sorti en 1994
 , un chewing-gum permettant de faire des bulles